Grandview ist der Name mehrerer Orte

in Kanada:
 Grandview (Manitoba), eine Gemeinde in der kanadischen Provinz Manitoba
 Grandview (Alberta), eine Gemeinde in der kanadischen Provinz Alberta

in den Vereinigten Staaten:
 Grandview (Alabama)
 Grandview (Arkansas)
 Grandview (Colorado)
 Grandview (Florida)
 Grandview (Georgia)
 Grandview (Idaho)
 Grandview (Illinois)
 Grandview (Edgar County, Illinois)
 Grandview (Indiana)
 Grandview (Iowa)
 Grandview (Kalifornien)
 Grandview (Kansas)
 Grandview (Kentucky)
 Grandview (Missouri)
 Grandview (North Carolina)
 Grandview (Ohio)
 Grandview (Pennsylvania)
 Grandview (Tennessee)
 Grandview (Texas)
 Grandview (Washington)
 Grandview (West Virginia)
 diverse Grandview Townships

Sonstiges:
 Grandview (Schriftart), Schriftart von Aaron Bell für Microsoft
 Grandview (Film), aus dem Jahre 1984